Pascu oder Pașcu ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Pascu (1944–2022), rumänische Fechterin
 Ioan Mircea Pașcu (* 1949), rumänischer Politiker
 Joan Pascu (* 1955), deutscher Schauspieler
 Severina Pascu (* vor 1970), rumänische Managerin
 Vasile Pascu (* 1959), rumänischer Rugby-Union-Spieler